Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1978-1979 a vu la victoire du FC La Chaux-de-Fonds.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les trois premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final 

 Le FC Lugano et le FC Winterthur ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

À l'issue de la saison

Match de barrage 

 *  - après prolongation

Promotions 
 Le FC La Chaux-de-Fonds, le FC Lucerne et le FC Lugano sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Rarogne et le FC Baden rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Nordstern Bâle est relégué en Ligue nationale B
 L'Étoile Carouge FC et le Young Fellows Zurich sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1978
Sport en Suisse en 1979